Лос Бротос има више значења:

 Лос Бротос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бротос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику